Hakbaggar (Rhysodidae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av François Louis Nompar de Caumont de Laporte 1840. Hakbaggar ingår i ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhysodidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar